Grand Prix 1988 bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Grand Prix 1988 (Snooker), Snookerturnier
 Grand Prix de Paris 1988, Bahnradsport-Wettbewerb, siehe Grand Prix de Paris (Radsport)
 Grand Prix der Volksmusik 1988, Musikwettbewerb
 Grand Prix Eurovision de la Chanson 1988, internationaler Musikwettbewerb, siehe Eurovision Song Contest 1988
 World Badminton Grand Prix 1988, Badminton-Turnierserie
 Grand Prix 1988 (Tennis), Tennis-Turnierserie

Siehe auch:
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1988, 16 Grand-Prix-Rennen